Did the Earth Move for You? llamado ¿Se ha movido la tierra por ti? en España y Solo se necesitó un terremoto en Hispanoamérica es un episodio de la serie The Fresh Prince of Bel-Air.

Sinopsis 
Will sigue siempre llamando a la misma chica, su novia Katherine, por eso aparece Vivian y le cuelga el teléfono ya que Katherine y él se quieren demasiado para estar juntos y cuando llega el tío Phil les dice que irán a una presentación de premios a actores. Geoofry se siente feliz pero cuando Phil le dice que no tiene entrada para él se pone muy mal y se va.

Mientras, Vivian se harta de que Phil compre tantos aparatos eléctricos y cuando van a comer pata de cordero pone el horno en auto lavado y no puede abrirlo por lo quw deben comer comida preparada.

Phil promete buscarle una entrada a Geoofry. También le ha conseguido una a Katherine para que vaya con Will así que entonces se los lleva a la cocina y les dice que tienen que llevar esa relación con tiempo y que tal vez no todo sea como ellos quieran pero que pueden seguir saliendo juntos.

La noche de los premios, Phil se olvida las entradas en su escritorio en la oficina y Vivian a buscarlas mientras que Geoofry va con los chicos y Will debería ir con Katherine hasta la entrega de premios. 

Pero cuando Will va a buscar su guante de béisbol de la suerte, en la oficina de Phil y en todo Bel-Air comienza un terremoto y Vivian dice: "¡Oh No...!" y Carlton dice a Geoofry en el auto: "No hagas eso" pero Geoofry contesta: "No soy, yo Amo Carlton es el suelo creo que es un..." Mientras en el sótano Will Grita: "¡Terremoooto!".

Luego de esa leve sacudida se corta la luz en la oficina del tío Phil que dice que ahora podrán tener un rato a solas y busca un vino en el armario de su socio preparando una gran noche.

En el sótano Will quiere salir pero descubre que la puerta está cerrada y que no pueden salir. Katherine besa a Will pero cuando dice algo sobre sus ojos verdes ella responde que eran lentes de contacto. Luego de otro beso Katherine pierde el cabello y descubre que tampoco tiene su lindo cabello. Luego trata de abrir la puerta con un objeto cuando dice a Katherine que lo intente con sus uñas y ahí descubre que también sus uñas son falsas.

En el tráfico Carlton pone música, Hillary y Ashley también pero se pelean y Geoofry tira el radio por la ventana y dice que era el radio o ellos ya que eran muy insoportables.

Will comienza a descubrir que su novia es casi toda maquillaje y nada de su cuerpo es real luego ella insulta sus orejas y él responde que no encontró orejas bellas en la tienda. Cuando los Banks llegan él les da la razón. Si, eran muy jóvenes y tendría que haberlo llevado con tiempo. Luego Vivian se sorprende y Phil dice: "Solo se necesitó un terremoto".

Referencias 

The Fresh Prince of Bel-Air